Samenstelling van de Xacobeo-Galicia-wielerploeg in 2008:

Wielerploeg in 2008
2008